Михаи́л Миха́йлович Фили́ппов (30 июня (12 июля) 1858, село Осокино, Звенигородский уезд, Киевская губерния — , Санкт-Петербург) — русский писатель, философ, журналист, физик, химик, , экономист и математик, популяризатор науки и энциклопедист. Основатель,  и  журнала «Научное обозрение». Член Санкт-Петербургского математического общества.

Биография 
Михаил Филиппов родился в селе Осокино (ныне Окнино Катеринопольского района Черкасской области) в семье юриста и писателя М. А. Филиппова. Имение принадлежало его деду по матери Лаврентию Васильковскому, родословная которого велась от гетмана Богдана Хмельницкого.

Подростком Михаил изучил французский, немецкий и английский языки, а готовясь к поступлению в университет, выучил латинский и греческий языки. Окончил Первую Киевскую гимназию. В 1877—1878 годах учился на физико-математическом факультете Новороссийского университета в Одессе (отчислен за неуплату). В 1878—1880 годах учился на естественном отделении физико-математического факультета Петербургского университета (с освобождением от внесения платы). В 1881—1882 годах вновь в Новороссийском университете, но опять отчислен за неуплату. В 1883—1884 годах восстановлен на третьем курсе физико-математического факультета Петербургского университета (не окончил по болезни). В 1890—1892 годах слушал лекции во Франции и Германии. В 1892 году получил степень доктора «натуральной философии» в Гейдельбергском университете (тема диссертации — «Инварианты линейных однородных дифференциальных уравнений»). Стажировался у Бертло и Мейера.

Литературная деятельность 
В 1889 году Филиппов написал и издал исторический роман «Осаждённый Севастополь», отмеченный сочувственным отзывом севастопольского ветерана Льва Толстого:
«Роман даёт совершенно ясное и полное представление не только о Севастопольской осаде, но и о всей войне и причинах её».

В соавторстве с проживавшим в Петербурге хорватским историком Марко Дошеном, Филиппов в 1890 году написал и издал книгу «Хорваты и борьба их с Австрией» («Hrvati i njihova borba s Austrijom»). Книга вышла под псевдонимом «М. Д. Билайградский».

Михаил Филиппов — автор и редактор трёхтомного «Энциклопедического словаря» (СПб., 1901 г., издательство П. П. Сойкина). Выступал переводчиком трудов Дарвина и других зарубежных учёных на русский язык, а также трудов Менделеева на французский; являлся автором-биографом в серии ЖЗЛ.

Научная деятельность

Философия 
Филиппов явился автором первой в России рецензии на 2-й том «Капитала». В 1895—1897 гг. Филиппов издал труд «Философия действительности», где с материалистических позиций оценил основные этапы развития европейской философии. В очерках «Судьбы русской философии» (опубликованы в 1898 году в журнале «Русское богатство») Филиппов выделил две тенденции в истории русской мысли, которые были связаны с влиянием английского эмпиризма и немецкого идеализма.

Филиппов придерживался левых, марксистских взглядов, в связи с чем находился под полицейским надзором в 1901 году, высылался в Териоки (1901—1902 гг.). Резко критически оценивал Филиппов религиозно-философское направление Владимира Соловьёва. В 1903 в статье «Новый идеализм» подверг критике сборник «Проблемы идеализма» и его авторов (Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Е. Н. Трубецкого).

Физика 
Занимался исследованиями миллиметровых электромагнитных волн и экспериментами по передаче энергии взрыва на расстояние (гипотетический луч Филиппова). Известно письмо учёного в редакцию газеты «Санкт-Петербургские ведомости», написанное накануне гибели:
«В ранней юности я прочёл у Бокля, что изобретение пороха сделало войны менее кровопролитными. С тех пор меня преследовала мысль о возможности такого изобретения, которое сделало бы войны почти невозможными. Как это ни удивительно, но на днях мною сделано открытие, практическая разработка которого фактически упразднит войну. Речь идёт об изобретённом мною способе электрической передачи на расстояние волны взрыва, причём, судя по применённому методу, передача эта возможна и на расстояние тысяч километров, так что, сделав взрыв в Петербурге, можно будет передать его действие в Константинополь. Способ изумительно прост и дёшев. Но при таком ведении войны на расстояниях, мною указанных, война фактически становится безумием и должна быть упразднена. Подробности я опубликую осенью в мемуарах Академии наук. Опыты замедляются необычайною опасностью применяемых веществ, частью весьма взрывчатых, как трёххлористый азот, частью крайне ядовитых».

Филиппов был основателем, издателем и редактором журнала «Научное обозрение» (прекратившимся с его смертью). Автор 300 научных работ. Заявленное научное открытие «луч Филиппова» легло в основу сюжета пьесы Ф. Фальковского «Чудесные лучи» (1907) и фильма «Охота на дьявола».

Кончина 
Умер при невыясненных обстоятельствах в Петербурге:  года Филиппова нашли мёртвым в его собственной домашней лаборатории на 5 этаже дома по ул. Жуковского, 37 (принадлежавшего вдове Салтыкова-Щедрина, Елизавете). Официальная версия — апоплексический удар.
В БСЭ написано: «Трагически погиб в своей лаборатории во время опытов со взрывчатыми веществами».

Документы и приборы Филиппова были изъяты и считаются утраченными.

Погребён 25 июня на Литераторских мостках.

Семья 
Сын — Борис (1903—1991), советский театральный деятель, директор Центрального дома работников искусств и Центрального дома литераторов.

Сочинения 
 
 Леонардо да Винчи как художник, учёный и философ: Биографический очерк. — СПб., 1892. — 88 с. — (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова). 
 Лейбниц, его жизнь и деятельность: общественная, научная и философская. / С портр. Лейбница, грав. в Лейпциге Геданом. — СПб., 1893. — 96 с., 1 л. фронт. (портр.) — (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Лучи смерти для счастья человечества // Журнал для мужчин «Патрон».
 Н.Непомнящий. Загадочное изобретение доктора Филиппова.
 Сверхоружие, от которого отказался Николай Второй (Очерк З. Оскотского, 2003).
 Бурій В. Учений-енциклопедист, письменник і журналіст / Валерій Бурій // Катеринопільський вісник. — 1998. — 5 верес. — С. 2. (укр.).
 Николай Свечин. "Лучи смерти"

Писатели России XIX века
Похороненные на Литераторских мостках
Философы науки
Философы России
Физики России
Авторы энциклопедий и словарей
Популяризаторы науки
Марксисты
Члены Санкт-Петербургского математического общества